Филью:

 Филью, Агиар (1915—1990) — бразильский писатель, член Бразильской литературной академии с 23 мая 1965 года.
 Филью, Робер (1926—1987) — французский художник.
 Филью, Паулу (род. 1978) — бразильский боец смешанного стиля.
 Жовинью Филью, Фламарион (род. 1996) — бразильский футболист.
 Кафе Филью, Жуан (1899—1970) — бразильский государственный деятель, адвокат, вице-президент (1951—1954).
 Салгаду Филью (аэропорт) — аэропорт, обслуживающий город Порту-Алегри, Бразилия.
 Салгаду-Филью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Пайн-Филью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Симойнс-Филью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Сенадор-Салгаду-Филью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.